Лос Трес Кастиљо има више значења:

 Лос Трес Кастиљо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Трес Кастиљо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику